Matthias Nowak ist der Name folgender Personen:

* Matthias Nowak (* 1966), deutscher Fußballtrainer und Autor
 Matthias Akeo Nowak (* 1976), deutscher Jazzmusiker